Contea di Cleburne o Cleburne County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Cleburne – Alabama
 Contea di Cleburne – Arkansas